Zagortenay

 ztn – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Santa Catarina Albarradas